Guislabert I (? - 1013), comte de Rosselló (991-1013)
 Guislabert I de Barcelona (? - 1062), vescomte de Barcelona (1020-1041) i bisbe de Barcelona (~1034-1062)
 Guislabert II de Barcelona (? - ~ 1126), vescomte de Barcelona
 Guislabert II de Rosselló (? - 1102), comte de Rosselló (1074-1102)